

События

Римская империя 
 Консулы Имп. Цезарь Тит Элий Адриан Антонин А.Пий и Марк Аврелий.
 140—155 — Папа св. Пий I.
 Мятеж в Британии против римлян.
 140—178 (167—205) — Царь кушанов Васудева.

Азия 
 Восстание тибетцев-кянов. Сожжена крепость Дачжонгуань в Шэньси.
 Восстал князь южных хунну Усы, к нему присоединяются ухуани и тангуты. Китайская армия разбивает восставших под Май.

Родились 
 Донат Мюнстерайфельский — святой Римско-католической церкви, раннехристианский мученик, военачальник.
 Чжан Цзяо — один из лидеров восстания Жёлтых Повязок (ум. 184).

Скончались 

 Гай Бруттий Презент, древнеримский консул предыдущего года;
 Гигин, папа римский в 136—140 годах;
 Луций Бурбулей Оптат Лигариан, консул-суффект 135 года;
 Луций Катилий Север Юлиан Клавдий Регин, консул Римской империи в 120 году;
 Менелай Александрийский, древнегреческий математик и астроном;
 Митридат IV, царь Парфии из рода Аршакидов в 129—140 годах;
 , святой Римско-католической церкви, мученик;
 Сюли, шаньюй хунну в 128—140 годах, совершивший самоубийство.

Примечания

См. также